Les élections législatives islandaises de 1999 ont eu lieu le .

Mode de scrutin

Contexte

Résultats 

1999
1999 en Islande
Élection en Europe en 1999
Politique en mai 1999